Pawliwske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Donezk, siehe Pawliwske (Donezk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Pawliwske (Polohy)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Pawliwske (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Pawliwske (Sumy)